Personen:
 Col Needham (1967), een van de oprichters van de Internet Movie Database (IMDb).
 David Needham (1949), voormalig professioneel voetballer.
 Ernest Needham (1873-1936), voormalig professioneel voetballer.
 Jack Needham (1881-1961), voormalig professioneel voetballer.
 Francis Needham (1842-1915), voormalig Engels politicus.
 John Needham (1713-1781), Engels bioloog.
 Joseph Needham (1900-1995), Engels sinoloog.
 Richard Needham (1942), voormalig Engels politicus.
 Roger Needham (1935-2003), Brits informaticus.

Plaatsen:
 Needham (Alabama), Verenigde Staten
 Needham (Indiana), Verenigde Staten
 Needham (Massachusetts), Verenigde Staten
 Needham (Norfolk), Verenigd Koninkrijk
 Needham Market, Verenigd Koninkrijk

Overig:
 Needham-Schroeder-protocol, een communicatieprotocol, voorgesteld door Roger Needham en Michael Schroeder in 1978 voorstelden.
 Needham (motorfiets), een historisch motorfietsmerk.